Baia de Santo Antonio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Baía de Santo Antônio (vik i Brasilien, Pernambuco), 
 Baía de Santo Antônio (vik i Brasilien, Pará), 

Robotskapade Brasilienförgreningar